Op het US Open 1998 speelden de mannen  in het dubbelspel van 31 augustus tot en met 13 september. De als vijftiende geplaatste Tsjech Cyril Suk en Australiër Sandon Stolle wonnen het toernooi door in de finale de als zesde geplaatste Bahamaan Mark Knowles en Canadees Daniel Nestor met 4-6, 7-6(8), 6-2 te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website US Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1998